Bryan Muir (né le  à Winnipeg dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Diplômé de l'Université du New Hampshire, il joue son hockey collégial dans la NCAA avant d'être signé comme agent libre par les Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey. Il n'a jamais été repêché par une équipe de la LNH.

Il a également porté les couleurs des Devils du New Jersey, des Blackhawks de Chicago, du Lightning de Tampa Bay, de l'Avalanche du Colorado et des Capitals de Washington. En Europe, il a joué avec le MoDo Örnsköldsvik et le Blues Espoo.

Il remporte la Coupe Stanley au cours de son séjour avec l'Avalanche, en 2001.

En 2008, il signe au Dinamo Minsk. Le club biélorusse est un des membres originaux de la Ligue continentale de hockey qui joue sa saison inaugurale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 26|| 1|| 2|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 40|| 0|| 4|| 4|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 28|| 9|| 9|| 18|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Équipe Canada|| Intl|| 42|| 6|| 12|| 18|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 75|| 8|| 16|| 24|| 80|| 14|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
| 1996-1997|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998|| Bulldogs de Hamilton||  LAH|| 28|| 3|| 10|| 13|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| River Rats d'Albany||  LAH|| 41|| 3|| 10|| 13|| 67|| 13|| 3|| 0|| 3|| 12
|-
| 1998-1999|| Devils du New Jersey|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| River Rats d'Albany||  LAH|| 10|| 0|| 0|| 0|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 53|| 1|| 4|| 5|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Pirates de Portland||  LAH|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 11|| 2|| 3|| 5|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 30|| 1|| 1|| 2|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 10|| 0|| 3|| 3|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Vipers de Détroit|| LIH|| 21|| 5|| 7|| 12|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Bears de Hershey||  LAH|| 26|| 5|| 8|| 13|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Bears de Hershey||  LAH|| 59|| 10|| 16|| 26|| 133|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 22|| 1|| 1|| 2|| 9|| 21|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Bears de Hershey||  LAH|| 36|| 9|| 12|| 21|| 75|| 5|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2002-2003|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 32|| 0|| 2|| 2|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 73|| 13|| 37|| 50|| 141|| 6|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
| 2003-2004|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| MODO hockey|| Elitserien|| 26|| 1|| 5|| 6|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 11|| 1|| 0|| 1|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Capitals de Washington|| LNH|| 72|| 8|| 18|| 26|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Capitals de Washington|| LNH|| 26|| 3|| 4|| 7|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Marlies de Toronto||  LAH|| 50|| 4|| 14|| 18|| 54||18|| 0|| 2|| 2|| 37
|-
| 2008-2009 ||Dinamo Minsk || KHL || 23|| 1|| 6|| 7|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Frankfurt Lions|| DEL|| 14|| 0|| 4|| 4|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2010-2011||Blast de Brantford||||1||0||0||0||2||6||2||1||3||4

| 279|| 16|| 37|| 53|| 281|| 29|| 0|| 0|| 0|| 6

Trophées et honneurs personnels 
2000-2001 : champion de la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado.
2003-2004 :
participe au Match des étoiles de la LAH.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en juin 1973
Naissance à Winnipeg
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du MODO hockey
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Frankfurt Lions
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché